Kuressaare kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kuressaare, länshuvudort, Saare län, Kuressaare linn, 
 Kuressaare Airport, flygplats, Saare län, Kuressaare linn, 
 Kuressaare biskopsborg i Kuressaare, 
 Kudjape, ort, Saare län, Kaarma vald, (östliga delen av Kuressaare tätort) 

Robotskapade Estlandförgreningar